Die 1. Bundesliga Snooker 2021/22 war die 23. Spielzeit der höchsten deutschen Spielklasse in der Billardvariante Snooker. Sie begann am 25. September 2021 und endete am 15. Mai 2022.

Nachdem die Saison 2020/21 aufgrund der COVID-19-Pandemie abgebrochen und annulliert wurde, konnte die TSG Heilbronn ihren Titel von 2020 verteidigen. Vizemeister wurde erneut der 1. SC Mayen-Koblenz, der an den letzten beiden Spieltagen mit den Main-Tour-Profis Simon Lichtenberg, Nigel Bond, Lukas Kleckers und Ken Doherty antrat.

Der 1. SC Breakers Rüsselsheim und die DJK Offenburg stiegen in die 2. Bundesliga ab, eine Relegation zwischen der drittletzten Mannschaft der 1. und den Vizemeistern der 2. Bundesliga gab es ab dieser Saison nicht mehr.

Statistiken

Abschlusstabelle

Tabellenverlauf

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Einzelrangliste

Century-Breaks 
10 Spieler erzielten insgesamt 23 Century-Breaks. Lukas Kleckers vom 1. SC Mayen-Koblenz spielte am 5. Dezember 2021 gegen David Aronis vom SC Hamburg das erste Maximum Break der Bundesligageschichte.

Einzelnachweise

Weblinks 
 1. Bundesliga Snooker 2021/22 auf der Website der Deutschen Billard-Union

2021
Snookerveranstaltung 2021
Snookerveranstaltung 2022